Mut zur Wahrheit ist der Titel folgender Werke:

 Mut zur Wahrheit (Film), amerikanischer Film von Edward Zwick (1996)
 Der Mut zur Wahrheit (Foucault), zweiter Band von Die Regierung des Selbst und der anderen von Michel Foucault (1983)